Села:
 Червоногірка — Запорізька область, Токмацький район
 Червоногірка — Сумська область, Липоводолинський район
 Червоногірка — Черкаська область, Золотоніський район